Isole Mentawai
Stretto delle Mentawai
Popolo Mentawai
Gibbone delle Mentawai
Macaco delle Mentawai
Ratto delle Mentawai